Карл I (герцог Орлеану)
 Карл II (герцог Орлеану)